Die Prudential Hong Kong Tennis Open 2014 waren ein Damen-Tennisturnier in Hongkong im Rahmen der WTA Tour 2014. Das Hartplatzturnier der Kategorie International fand vom 6. bis zum 14. September 2014 zeitgleich zum Coupe Banque Nationale 2014 in Québec und den Tashkent Open 2014 statt. Es war das erste Mal seit 1993, dass wieder ein WTA-Turnier in Hongkong stattfand.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 6. bis 8. September 2014 statt. Ausgespielt wurden vier Plätze zur Teilnahme am Hauptfeld im Einzel.

Die folgenden Spielerinnen qualifizierten sich für das Hauptfeld:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2014
Tennisturnier in Hongkong